Harry Bruce peut faire référence à :

 Harry Bruce (académicien), professeur et doyen de l'Information School de l'université de Washington
 Harry Bruce (homme politique) (1868–1958), homme politique australien
 Harry Bruce (footballeur) (né 1905), footballeur anglais
 Harry Bruce (footballeur australien) (1895–?), footballeur australien de Melbourne

Voir aussi
Henry Bruce